

Patronyme
 Gérard Flaitel, ( ? -1045), est un chevalier normand du .
 Guillaume Flaitel, (avant 1038-1066), fut un évêque d'Évreux.

Homonymie
Homonymie de patronyme